Ош-Бель-Ха (на юкатекском: Три пути воды) — большая подводная пещерная система в Мексике, по состоянию на 2013 год 4-я по протяжённости пещера в мире. Суммарная протяжённость ходов системы составляет 256.6 км. Пещерная система находится в Мексике на севере полуострова Юкатан (штат Кинтана-Роо).

См. также 
 Сак-Актун
 Список длиннейших пещер

Примечания

Ссылки 
 
 , Christophe Le Maillot, 2003.

Пещеры Мексики
Подводные пещеры
Водные объекты по алфавиту
География Кинтана-Роо